Доброе — деревня в Малоярославецком муниципальном районе Калужской области в составе сельского поселения «Деревня Прудки». На 2019 год в Добром числится 4 улицы: Дачная, Каштановая, Новая и Рябиновая Находится примерно в 37 километрах (по шоссе) южнее Малоярославца, высота центра селения над уровнем моря — 231 м.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малоярославецкого района